Ariane-5-Startliste – Diese Statistiken erfassen alle Starts der europäischen Ariane-5-Trägerrakete. Die Ariane 5 ist der Nachfolger der erfolgreichen Ariane 4 und stellt gegenüber dieser eine Neuentwicklung dar. Nur bei der Ariane 5 ECA wird in der zweiten Stufe ein verbessertes Triebwerk der dritten Stufe der Ariane 4 verwendet. Ursprünglich für bemannte Nutzung konzeptioniert, ist die Ariane 5 die bislang zuverlässigste europäische Trägerrakete. Von 1996 bis 2003 wurden beide Versionen parallel eingesetzt, sodass sich die Startnummern dieser Jahre auf die beiden Modelle verteilen.

Alle Ariane-5-Raketen heben vom Startplatz ELA-3 des Centre Spatial Guyanais bei Kourou in Französisch-Guayana ab. Theoretisch sind dort bis zu zehn Starts jährlich möglich.

Statistik 
Letzte Aktualisierung der Liste:

Startliste aller Ariane-5-Versionen 
Dies ist eine vollständige Liste der Ariane-5-Starts, Stand .

Anmerkungen

Geplante Starts 
Letzte Aktualisierung der Liste: 

Es sind noch insgesamt zwei Starts der Ariane 5 geplant, bevor sie durch die Ariane 6 ersetzt wird. Im Folgenden sind bekannte Ariane-5-Nutzlasten aufgelistet. Die einzeln und mit angehängtem Fragezeichen aufgeführten Satelliten werden voraussichtlich noch zu Mehrfachstarts zusammengefasst werden.

Siehe auch 
 Liste der Ariane-4-Raketenstarts
 Liste der Ariane-6-Raketenstarts

Literatur 
 100. Ariane gestartet. In: FliegerRevue, 67. Jahrgang, Nr. 2/2019, S. 38

Weblinks 

 Arianespace: Ariane Launch Kits (englisch / französisch)
 Arianespace: Ariane 5, The heavy launcher (englisch)
 ESA: Ariane 5 (englisch)

Einzelnachweise 

!Ariane 5, Starts
!Ariane 5, Starts
Ariane 5

ar:قائمة الانطلاقات الصاروخية لمشروع آريان
fr:Liste des vols d'Ariane
ja:アリアンロケットの一覧
zh:欧洲运载火箭发射列表
en:List of Ariane launches